Fox Chase kan syfta på:

Fox Chase, Kentucky – en ort i Bullitt County, Kentucky, USA
Fox Chase, Pennsylvania – USA